Пальменбах () — русский дворянский род шведского происхождения.

Происхождение 
Кристиан Бернхард Бирбах, сперва (c 1655) паж при члене риксрода , затем корнет (с 1658), гоф-юнкер фельдмаршала , впоследствии инспектор имений в Лифляндии и председатель земельного суда, 17 октября 1695 года был возведён в дворянство королевства Швеция под фамилией фон Пальменбах (без внесения рода в рыцарский матрикул королевства Швеция).

Его внук, Иван Иванович фон Пальменбах, уже в 1745—1747 годах был внесён в рыцарский матрикул Лифляндской губернии под № 154.

Герб 
Герб внесён в ряд гербовников: Балтийский гербовник, гербовник Дворянских родов русских остзейских провинций.

Представители рода 
 Кристиан Бернхард фон Пальменбах — родоначальник дворянского рода, дети его писались также фон Пальмбах (von Palmbach).
 Мартин Андреас фон Пальменбах (Martin Andreas von Palmenbach) — капитан и полковой квартирмейстер, в 1710 году жил в Пярну. Был дважды женат. Второй брак с Кристиной Луизой фон Поль был бездетным. В первом браке имел сына и дочь:
 Иван Иванович фон Пальменбах (Gustaf Mauritz von Palmenbach) (?—30.11.1770) — генерал-поручик, кавалер ордена Св. Александра Невского и ордена Св. Георгия 4-го класса (за выслугу 25 лет).
 Евстафий Иванович фон Пальменбах (Gustav Heinrich von Palmenbach) (1759—1794) — полковник, кавалер ордена Св. Георгия 4-го (№ 566, 26 ноября 1788) и 3-го класса (№ 98, 28 июня 1792). Был женат на фрейлине российского императорского двора баронессе Елизавете Александровне Черкасовой (1761—1832). В браке родились три дочери:
 Александра Евстафьевна фон Пальменбах — художница-любитель, жена сенатора барона Андрея Яковлевича Бюлера (1763—1843).
 Екатерина Евстафьевна фон Пальменбах
 София Евстафьевна фон Пальменбах
 Адам Густав фон Пальменбах (Adam Gustav von Palmenbach) — майор, наследник имения , которое было выкуплено у него в 1795 году вдовой его брата Елизавете Александровне Черкасовой.
 Анна Барбара фон Пальмбах (Anna Barbara von Palmbach) — в 1732 году вышла замуж за Йохана Юлиуса фон Брёмсена
 Йохан Густав фон Пальменбах (Johan Gustaf von Palmenbach) — капитан в драгунском полке фон Шрейтерфельта, в 1709 году попал в плен с полком на Днепре; остался в плену в Тобольске.
 Кристиан Мориц фон Пальменбах (Christian Mauritz von Palmenbach) — капитан, в 1680-х годах был произведён в майоры и назначен командующим крепости Новый Эльфсборг.
 Отто Генрих фон Пальменбах (Otto Henrik von Palmenbach) — застрелен в Холофзине в 1708 году.

Также из этого рода происходят:
 N. N. фон Пальменбах (von Palmenbach) — был застрелен в битве при Пичуре в Ливонии в 1703 году.

Примечания